Athamanta stricta är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Friedrich von Ledebour och Ernst Gottlieb von Steudel. Athamanta stricta ingår i släktet Athamanta och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
stricta